peut faire référence à :

 , un personnage fictif de l'univers  ;
 , un droïde issu de l'univers .

Voir aussi